«Вираппан» (, ) — индийский художественный фильм в жанре докудрамы, снятый Рам Гопалом Вармой и выпущенный в прокат 27 мая 2016 года, являющийся ремейком фильма на каннада выпущенного за полгода до этого.

Сюжет 
Лесной разбойник Кусе Минусвами Вираппан в подростковые годы начал помогать браконьерам. Его отец и другие родственники также были известны как браконьеры и контрабандисты. Вираппан, господствующий в лесу Сатьямангалам, расположенном на территории штатов Тамилнад, Карнатака и Керала, открыто противостял правительству и силам пограничной безопасности Индии и содержал небольшую армию. Он убил примерно 184 человека, около половины из которых — полицейские, в том числе старшие полицейские и лесные чины. Он также разыскивается за браконьерство и контрабанду слоновой кости на сумму 2,6 млн долларов США и 10 тысяч тонн сандалового дерева на сумму около 22 млн долларов США.

В 1991 году Вираппан и его приспешник Ганди обезглавили офицера П. Шриниваса. Годы спустя Вираппан мстит за смерть своего сообщника Ганди, обманув представителя Специальной рабочей группы (STF) с помощью неназванного информатора. Тайная миссия, под руководством с Т. Харикришны и его информатора С. И. Шакила Ахмеда, убить Вираппана терпит неудачу. Вираппан и его армия жестоко расправляются со всеми офицерами STF и захватывают оружие.

Шеф STF штата Тамил-наду Виджай Кумар, назначает под прикрытием шпионить в штате Карнатака неназванного мастера-стратега, который организует Операцию Кокон через сеть племён и информаторов, таких, как его помощница Шрея, вошедшая в доверие и арендующая дом у Мутулакшми — жены Вираппана. Одновременно команда лояльных полицейских под прикрытием, возглавляемая Рэмбо Кришной, покидает базу на реке Палар, которая находился в ста километрах от города Коллегал в штате Карнатака вместе с командой из 41 человека, которая включает в себя полицию двух штатов, лесников и информаторов. Команда путешествует на двух транспортных средствах, из которых один — автобус, перевозящий большинство членов команды, и джип с офицером К. Гоплакришнаном. Банда Вираппана размещает мины на дороге более чем в 14 местах, чтобы остановить их подход, и во время взрыва Гопалакришнан, стоявший на подножке джипа, получает серьёзные травмы, что заставляет полицию нанести ответный удар и в конечном счёте предотвратить захват оружия.

После нескольких неудачных попыток, в том числе возглавляемых другим полицейским под прикрытием, замаскированным под подчинённого мусульманскому криминального босса Кадани, договориться об оружии с бандой Вираппана, команду STF возглавляет мастер-стратег и добивается успеха 18 октября 2004 года. В этот день Вираппан берёт с собой на сделку Кумара, ранее внедрённого его банду полицией. Впоследствии, когда Вираппан и его люди останавливаются на станции скорой помощи, расположенной в деревне Папарапатти в округе Дхармапури, полиция окружает их и предлагает сдаться. Бандиты отказываются и начинают стрелять по людям из STF. Агенты STF начинают мстить, открывают ответный огонь, в результате чего Вираппан и его приспешники оказываются убиты на месте.

В ролях 
 Сандип Бхарадвадж — Вираппан
 Уша Джалхав — Мутулакшми, жена Вираппана
 Сачин Дж. Джоши — безымянный мастер-стратег
 Лиза Рей — Шрея, арендаторша
 Винит Шарма — Динеш, муж Шреи
 Навин Прабхакар — Раджан
 Ниссар Хан — Виджай Кумар, шеф полиции
 Кришна Шрикант Айернгар — бывший офицер полиции Кумар
 Четанья Адиб — Шаши, коррумпированный офицер полиции
 Шанил Синха — Ганди
 Радж Преми — Мадхани, криминальный босс
 Акаш Чавария — Бхола Даку, приспешник Вираппана
 Зарине Хан — танцовщица в песне «Khullas»

Производство 
После успеха оригинального фильма режиссёр Рам Гопал Варма решил выпустить хинди-язычный ремейк, который снимали параллельно с оригиналом. Главную роль мастера-стратега, который в оригинале сыграл Шива Раджкумар, сыграл Сачин Дж. Джоши, известный по телугу- и хинди-язычным фильмам, который на встрече с режиссёром Рам Гопалом подчеркнул свою заинтересованность в разработке международной биографической версии на хинди с новым актёрским составом.
На главную женскую роль была приглашена модель из Канады с индийскими корнями Лиза Рей, которая снялась в нескольких индийских фильмах на разных языках.
Помимо основных съёмок и двух песен, режиссёр решил добавить  «Khullas», который отличался от привычных музыкальных item-номеров, внешним видом танцовщицы.

Саундтрек

Отличия от оригинала 
 В оригинале в роли мастера стратега играл Шива Раджкумар, а в хинди-язычной версии сыграл Сачин Дж. Джоши.
 В хиндиязычной версии в начале фильма главный герой Вираппан начал работать на браконьера, что в оригинале не упоминается.
 Хиндиязычная версия фильма на 30 минут короче оригинала, и в ней всего четыре песни в отличие от семи песен в оригинале.
 Шрея, которую сыграла Лиза Рей, в хиндиязычной версии заявлена как главная героиня, а в оригинале была персонажем второго плана.
 Песня «Khullas», под которую танцевала Зарине Хан, отсутствует в оригинале.
 В хинди-язычной версии присутствуют такие персонажи как Динеш, муж Шреи, правая рука Вираппана Бхола Даку и Раджан, отсутствовавшие в оригинале фильма.

Критика

Примечания 

Фильмы на хинди
Фильмы-биографии Индии
Фильмы о реальных преступниках
Фильмы Рама Гопала Вармы
Докудрамы
Фильмы Индии 2016 года
Фильмы-ремейки Индии
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях